Tarassiwka (ukrainisch , russische Entsprechung lautet meistens Tarassowka/) heißen folgende Orte in der Ukraine:

Autonome Republik Krim:
Tarassiwka (Dschankoj), Dorf im Rajon Dschankoj
Tarassiwka (Nyschnjohirskyj), Dorf im Rajon Nyschnjohirskyj

Oblast Charkiw:
Tarassiwka (Sachnowschtschyna), Dorf im Rajon Sachnowschtschyna

Oblast Cherson:
Tarassiwka (Skadowsk), Dorf im Rajon Skadowsk
Tarassiwka (Cherson), Dorf im Rajon Cherson

Oblast Chmelnyzkyj:
Tarassiwka (Horodok), Dorf im Rajon Horodok
Tarassiwka (Isjaslaw), Dorf im Rajon Isjaslaw
Tarassiwka (Jarmolynzi), Dorf im Rajon Jarmolynzi
Tarassiwka (Kamjanez-Podilskyj), Dorf im Rajon Kamjanez-Podilskyj

Oblast Dnipropetrowsk:
Tarassiwka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
Tarassiwka (Mahdalyniwka, Potschyno-Sofijiwka), Dorf im Rajon Mahdalyniwka, Landratsgemeinde Potschyno-Sofijiwka
Tarassiwka (Mahdalyniwka, Toptschyne), Dorf im Rajon Mahdalyniwka, Landratsgemeinde Toptschyne
Tarassiwka (Mahdalyniwka, Schewtschenkiwka), Dorf im Rajon Mahdalyniwka, Landratsgemeinde Schewtschenkiwka
Tarassiwka (Meschowa), Dorf im Rajon Meschowa
Tarassiwka (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka
Tarassiwka (Tomakiwka), Dorf im Rajon Tomakiwka
Tarassiwka (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk
Tarassiwka (Zarytschanka), Dorf im Rajon Zarytschanka

Oblast Donezk:
Tarassiwka (Kramatorsk), Dorf im Rajon Kramatorsk
Tarassiwka (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha

Oblast Iwano-Frankiwsk:
Tarassiwka (Iwano-Frankiwsk), Dorf im Rajon Iwano-Frankiwsk

Oblast Kiew:
Tarassiwka (Bila Zerkwa), Dorf im Rajon Bila Zerkwa
Tarassiwka (Boryspil), Dorf im Rajon Boryspil
Tarassiwka (Browary), Dorf im Rajon Browary
Tarassiwka (Fastiw), Dorf im Rajon Fastiw
Tarassiwka (Kaharlyk), Dorf im Rajon Kaharlyk
Tarassiwka (Kiew-Swjatoschyn), Dorf im Rajon Kiew-Swjatoschyn
Tarassiwka (Myroniwka), Dorf im Rajon Myroniwka
Tarassiwka (Obuchiw), Dorf im Rajon Obuchiw
Tarassiwka (Perejaslaw-Chmelnyzkyj), Dorf im Rajon Perejaslaw-Chmelnyzkyj
Tarassiwka (Skwyra), Dorf im Rajon Skwyra
Tarassiwka (Tetijiw), Dorf im Rajon Tetijiw
Tarassiwka (Wolodarka), Dorf im Rajon Wolodarka

Oblast Kirowohrad:
Tarassiwka (Bobrynez), Dorf im Rajon Bobrynez
Tarassiwka (Mala Wyska), Dorf im Rajon Mala Wyska
Tarassiwka (Nowoarchanhelsk), Dorf im Rajon Nowoarchanhelsk
Tarassiwka (Nowhorodka), Dorf im Rajon Nowhorodka
Tarassiwka (Oleksandriwka), Dorf im Rajon Oleksandriwka
Tarassiwka (Oleksandrija), Dorf im Rajon Oleksandrija

Oblast Luhansk:
Tarassiwka (Swatowe), Dorf im Rajon Swatowe

Oblast Lwiw:
Tarassiwka (Lwiw), Dorf im Rajon Lwiw

Oblast Mykolajiw:
Tarassiwka (Baschtanka), Dorf im Rajon Baschtanka
Tarassiwka (Baschtanka, Kasanka), Dorf im Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka
Tarassiwka (Perwomajsk), Dorf im Rajon Perwomajsk
Tarassiwka (Wradijiwka), Dorf im Rajon Wradijiwka

Oblast Odessa:
Tarassiwka (Iwaniwka), Dorf im Rajon Iwaniwka

Oblast Poltawa:
Tarassiwka (Chorol), Dorf im Rajon Chorol
Tarassiwka (Hrebinka), Dorf im Rajon Hrebinka
Tarassiwka (Karliwka), Dorf im Rajon Karliwka
Tarassiwka (Orschyzja), Dorf im Rajon Orschyzja
Tarassiwka (Semeniwka), Dorf im Rajon Semeniwka
Tarassiwka (Sinkiw), Dorf im Rajon Sinkiw

Oblast Saporischschja:
Tarassiwka (Saporischschja, Komyschuwacha), Dorf im Rajon Saporischschja, Siedlungsgemeinde Komyschuwacha
Tarassiwka (Polohy), Dorf im Rajon Polohy
Tarassiwka (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk
Tarassiwka (Saporischschja, Petro-Mychajliwka), Dorf im Rajon Saporischschja, Landgemeinde Petro-Mychajliwka

Oblast Schytomyr:
Tarassiwka (Berdytschiw), Dorf im Rajon Berdytschiw
Tarassiwka (Malyn), Dorf im Rajon Malyn
Tarassiwka (Schytomyr), Dorf im Rajon Schytomyr

Oblast Sumy:
Tarassiwka (Krolewez), Dorf im Rajon Krolewez
Tarassiwka (Welyka Pyssariwka), Dorf im Rajon Welyka Pyssariwka

Oblast Ternopil:
Tarassiwka (Sbarasch), Dorf im Rajon Sbarasch

Oblast Transkarpatien:
Tarassiwka (Tjatschiw), Dorf im Rajon Tjatschiw

Oblast Tscherkassy:
Tarassiwka (Lysjanka), Siedlung im Rajon Lysjanka
Tarassiwka (Monastyrez), Dorf im Rajon Monastyrez
Tarassiwka (Swenyhorodka), Dorf im Rajon Swenyhorodka
Tarassiwka (Tschornobaj), Dorf im Rajon Tschornobaj

Oblast Tschernihiw:
Tarassiwka (Itschnja), Dorf im Rajon Itschnja
Tarassiwka (Korop), Dorf im Rajon Korop
Tarassiwka (Pryluky), Dorf im Rajon Pryluky

Oblast Winnyzja:
Tarassiwka (Hajssyn), Dorf im Rajon Hajssyn
Tarassiwka (Kalyniwka), Dorf im Rajon Kalyniwka
Tarassiwka (Mohyliw-Podilskyj), Dorf im Rajon Mohyliw-Podilskyj
Tarassiwka (Oratiw, Lopatynka), Dorf im Rajon Oratiw, Landratsgemeinde Lopatynka
Tarassiwka (Oratiw, Pidwyssoke), Dorf im Rajon Oratiw, Landratsgemeinde Pidwyssoke
Tarassiwka (Schmerynka), Dorf im Rajon Schmerynka
Tarassiwka (Tultschyn), Dorf im Rajon Tultschyn
Tarassiwka (Tschetschelnyk), Dorf im Rajon Tschetschelnyk

Siehe auch:
 Tarassowka